Paca - uma espécie de roedor da família Cuniculidae
Lago Paca - um lago peruano

 Paca, nome popular dos insetos da família Gryllotalpa

Localidades

Paca (distrito)
PACA, acrônimo de Provença-Alpes-Costa Azul, região francesa.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos